Борис Николаевич Жере́бин (1907—2005) — советский учёный и организатор производства, металлург. Герой Социалистического Труда. Лауреат Сталинской премии.

Биография 
Родился 10 мая 1907 года в Узяне (ныне Белорецкий район, Башкортостан).  В детстве много переезжал :Белорецк, Барнаул, Абаза, Бисерть, Нижний Уфалей. В нижнем Уфалее впервые поступил на работу техником-нормировщиком завода. Студент Сибирского индустриального (технологического) института в Томске в 1927—1932. Присутствовал при запуске первой домны КМК имени И. В. Сталина.

В 1937 году арестован, но вскоре освобождён.

В 1953—1965 являлся директором КМК имени И. В. Сталина.

В 1965—1969 являлся консультантом по эксплуатации и строительству Бхилайского металлургического завода (Индия).

В 1968—1972 годах — заведующий кафедрой металлургии чугуна Сибирского металлургического института.

В 1972—1990 годах — профессор кафедры руднотермических процессов МИСиС. Доктор технических наук (1967).

Депутат Верховного Совета РСФСР V—VI созывов, депутат Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся VI созыва. Член ВКП(б) с 1944 года. Делегат XXII съезда КПСС, членом Кемеровского обкома КПСС (1957—1963).

В 2001 году присутствовал при юбилейной плавке на Кузнецком металлургическом комбинате (70 лет).

Автор труда «История Кузнецкого металлургического комбината имени В. И. Ленина».
Умер 7 мая 2005 года. Похоронен в Москве на .

Награды и звания 
 Герой Социалистического Труда
 два ордена Ленина (1952; 1958)
 орден Отечественной войны I степени (1985)
 два ордена Трудового Красного Знамени (1945; 1951)
 орден Красной Звезды (1943)
 медали
 Сталинская премия второй степени (1949) — за разработку и внедрение скоростного метода реконструкции доменных печей
 заслуженный деятель науки и техники РСФСР
 Почётные грамоты Верхового Совета РСФСР.
 Почётный член Томского политехнического университета.
 Почётный гражданин Кемеровской области

Избранная библиография 
 Жеребин Б. Н., Казарновский Г. Е., Крепышев Н. В., Минкин В. М. Работа доменных печей Кузненкого комбината при повышенном давлении // Сталь. — 1955. — № 12. — С. 1063—1073.
 Жеребин Б. Н., Минкин В. М., Никулинский И. Д. [и др.] Влияние некоторых факторов на величину окислительной зоны // Сталь. — 1956. — № 5. — С. 391—396.
 Жеребин Б. Н. Кузнецкий комбинат в шестой пятилетке // Сталь. — 1956. — № 5. — С. 389—390.
 Жеребин Б. Н., Гурьянов В. Г. Опыт полной автоматизации взвешивания шихты в доменных цехах // Сталь. — 1956. — № 5. — С. 396—402.
 Жеребин Б. Н. Сибирскому гиганту 30 лет [О Кузнецком металлургич. комбинате] // Металлург. — 1962. — № 4. — С. 1-3.
 Жеребин Б. Н. К тридцатилетию Кузнецкого металлургического комбината // Сталь. — 1962. — № 4. — С. 289—292.
 Жеребин Б. Н., Кудояров М. С., Слинченко Е. В., Полянский Д. С. Работа доменной печи объемом 1719 м3 [С примеч. ред.] // Сталь. — 1962. — № 3. — С. 210—215.
 Жеребин Б. Н., Ашпин Б. И., Слепцов Ж. Е. и др. Работа доменной печи объемом 2000 м3 на материалах, рассортированных на классы по крупности // Сталь. — 1972. — № 1. — С. 19—27.
 Жеребин Б. Н., Волков В. В., Ходак Л. З. и др. Анализ доменного процесса при плавке лисаковского железорудного сырья: Сообщ. 1 // Изв. вузов. Черная металлургия. — 1974. — № 11. — С. 19—23.
 Жеребин Б. Н., Мишин П. П., Пареньков А. Е. и др. Совершенствование технологии доменной плавки в условиях Карагандинского металлургического комбината // Сталь. — 1974. — № 12. — С. 1068—1073.
 Жеребин Б. Н., Пареньков А. Е., Волков В. В. и др. Металлургическая переработка руд Лисаковского месторождения // Изв. АН СССР. Металлы. — 1975. — № 3. — С. 3—8.
 Жеребин Б. Н. Неполадки и аварии в работе доменных печей. — Новокузнецк, 2001.

Примечания

Ссылки 
 
 Биография в газете Томского политехнического университета (2005)
 Статья в Томской Википедии, фото
 Сибирский сталеград. Воспоминания руководителей КМК

Директора Новокузнецкого металлургического комбината
Делегаты XXII съезда КПСС
Члены КПРФ
Металлурги СССР
Депутаты Верховного Совета РСФСР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 6-го созыва
Члены Кемеровского обкома КПСС
Депутаты Кемеровского областного совета